Pietromarchi ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Pietromarchi (* 1937), italienischer Automobilrennfahrer
 Enrico Pietromarchi (1934–2015), italienischer Diplomat
 Luca Pietromarchi (1895–1978), italienischer Diplomat